Nikolai Markow () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Jewgenjewitsch Markow (1866–1945), russischer Politiker und antisemitischer Publizist
 Nikolai Wassiljewitsch Markow (1902–1980), sowjetisch-russischer Generalleutnant
 Nikolai Markow (Leichtathlet), bulgarischer Leichtathlet